Stockau heißen folgende geographische Objekte:

 Stockau (Krummennaab), Ortsteil der Gemeinde Krummennaab, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Stockau (Mindelstetten), Ortsteil der Gemeinde Mindelstetten, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Stockau (Neusorg), Ortsteil der Gemeinde Neusorg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Stockau (Postau), Ortsteil der Gemeinde Postau, Landkreis Landshut, Bayern
 Stockau (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Stockau (Ursensollen), Ortsteil der Gemeinde Ursensollen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Stockau (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Stockau Bahnhof, Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Štokov, Ortsteil der Gemeinde Chodský Újezd, Okres Tachov, Tschechien
 Pivoň, Ortsteil der Gemeinde Mnichov, Okres Domažlice, Tschechien
Baulichkeiten:
 

Stockau ist der Name folgender Personen:
 Georg von Stockau (1806–1865), österreichischer Politiker und Gutsbesitzer
 ein mährisch-österreichisches Grafensgeschlecht, siehe Stockau (Adelsgeschlecht)